Le docteur Brunet était un médecin de l’hospice de Bicêtre, lieu de toutes les misères. Il se laissa convaincre, à l’hiver 1794, d'ouvrir à Paris, 4, rue de Buffon, près du Jardin des Plantes, une maison de santé destinée à accueillir des détenus politiques malades.

L'un d'eux, en réalité un escroc de droit commun, parvint à s'échapper en sautant le mur. La faute en retomba sur le malheureux docteur Brunet, qui fut immédiatement incarcéré. On l'envoya à Bicêtre, où il parvint à obtenir la faveur de participer au traitement des malades, l'hospice étant bondé.

Médecin français du XVIIIe siècle
Date de naissance non renseignée (XVIIIe siècle)
Médecine pénitentiaire en France
Médecin pénitentiaire